A Serra de Tabasará é formada por montanhas do oeste do Panamá que alcançam uma altura máxima de 2.826 m (cerro Santiago). Situada entre as províncias de Bocas del Toro, Chiriquí e Veraguas, constitui, com a serra de Chiriquí, o divisor de águas entre o Pacífico e o mar do Caribe.

Montanhas do Panamá